Scuola – istituzione che persegue finalità educative per i ragazzi.
La scuola – film del 1995
Scuola – personaggio di Peanuts
Scuola – istituzione dell'antica Venezia
Scuol4 – singolo di Thasup